Beneking ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Beneking (* 1955), ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Ersol AG
 Heinz Beneking (1924–1996), Physiker und Pionier der Halbleitertechnik in Deutschland
 Stefan Beneking (* 1969), deutscher Fußballspieler